Yushan kan avse följande platser i Kina:

 Yushan – berg i Taiwan
 Yushan, Ma'anshan, Yushan Qu  – stadsdistrikt i Anhui-provinsen
 Yushan, Shangrao, Yusan Xian – härad i Jiangxi-provinsen
 Yushan (ort) – ort, Fujian-provinsen
 Yushan (köping i Kina, Jiangsu) – köping
 Yushan (köping i Kina, Shandong, lat 36,22, long 116,21) – köping
 Yushan (köping i Kina, Shandong, lat 35,00, long 118,81) – köping
 Yushan (köping i Kina, Sichuan) – köping
 Yushan (köpinghuvudort i Kina, Chongqing Shi, lat 29,53, long 108,43) – köpinghuvudort
 Yushan (köpinghuvudort i Kina, Fujian Sheng, lat 26,96, long 120,32) – köpinghuvudort
 Yushan (köpinghuvudort i Kina, Henan Sheng, lat 33,20, long 113,82) – köpinghuvudort
 Yushan (köpinghuvudort i Kina, Hubei Sheng, lat 31,99, long 112,37) – köpinghuvudort
 Yushan (socken i Kina, Shandong, lat 36,28, long 116,45) – socken
 Yushan (sockenhuvudort i Kina, Zhejiang Sheng, lat 30,07, long 120,09) – sockenhuvudort
 Yushan Xiang – socken i Zhejiang-provinsen
 Yushan Shuiku – vattenreservoar i Shandong-provinsen